Kubice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kubice, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kubice, un village dans la voïvodie d'Opole

Homonymie de localités